Challis steht für:
 Challis (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Challis (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Challis (Mondkrater), nach James Challis benannter Krater auf dem Mond

Personen:
 Bill Challis (1904–1994), US-amerikanischer Arrangeur 
 Christopher Challis (1919–2012), britischer Kameramann
 James Challis (1803–1882), englischer Astronom
 John Challis (* 1942), englischer Schauspieler
 Jordan Challis (* 1992), neuseeländischer Eishockeyspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Challis Archeological Spring District, in Challis, Idaho, ID-Nr. 81000206
 Challis Bison Jump Site, in Challis, Idaho, ID-Nr. 75000628
 Challis Brewery Historic District, in Challis, Idaho, ID-Nr. 80001303
 Challis Cold Storage, in Challis, Idaho, ID-Nr. 80001304
 Challis High School, in Challis, Idaho, ID-Nr. 80001305

Siehe auch:
 Chalis